One in a Million (engelska för ’En på miljonen’) kan syfta på:

Musikalbum
 One in a Million (musikalbum av Aaliyah) – R&B-sångerskan Aaliyahs andra album från 1996
 One in a Million (Big Country) – ett akustiskt album från 2001 med den skotska rockgruppen Big Country
 One in a million – andra albumet av den svenska artisten Bosson från 2001
 One in a Million (Breather) – ett musikalbum från 2001 av den svenska rockgruppen Breatherett musikalbum från 2001 av den svenska rockgruppen Breather

Filmer
 One in a Million (film, 1936) – en amerikansk film från 1936 med Sonja Henie
 En på miljonen (1978) – amerikansk TV-film från 1978 originaltitel One in a Million: The Ron LeFlore Story